Il doppio del torneo di tennis Canella Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Andrés Schneiter che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Cristian Brandi 7-65, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Enzo Artoni /  Andrés Schneiter (Campioni)
 Jordan Kerr /  Damien Roberts (primo turno)

 Brandon Coupe /  Paul Rosner (primo turno)
 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 2001